Gracey ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gracey (Kentucky)
 Gracey (Ohio)
 Gracey (Pennsylvania)

Personen:
 Chad Gracey (* 1917), US-amerikanischer Musiker
 Douglas Gracey (1894–1964), britischer General
 James S. Gracey (* 1927), US-amerikanischer Admiral der United States Coast Guard